NGC 146 (другое обозначение — OCL 299) — рассеянное скопление в созвездии Кассиопеи.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Возраст скопления оценивается в 32 ± 8 млн лет.

Литература

Примечания 

 

0146
Кассиопея (созвездие)
Рассеянные скопления